Председник Кине се може односити на:

 Председник Народне Републике Кине (копнена Кина), под већинском влашћу Комунистичке партије Кине.
 Председник Републике Кине (Тајван), под вишестраначким системом.